Juan Montalvo ist der Name folgender Personen:

 Juan Montalvo (Juan María Montalvo Fiallos; 1832–1889), ecuadorianischer Schriftsteller

Juan Montalvo steht für folgende nach Juan María Montalvo Fiallos benannte Orte in Ecuador:
 Juan Montalvo (Carchi), Parroquia rural im Kanton Mira, Provinz Carchi
 Juan Montalvo (Cayambe), Parroquia urbana im Kanton Cayambe, Provinz Pichincha
 Juan Montalvo (Latacunga), Parroquia urbana im Kanton Latacunga, Provinz Cotopaxi